KPLR peut faire référence à :
 un indicatif de radiodiffusion aux États-Unis partagé par :
 KPLR-TV, station de télévision du réseau The CW basée à Saint-Louis, dans le Missouri ;
 KPLR-LP, station de radio (96,9 FM) basée à Poplar, dans le Montana ;
 le code OACI de l'aéroport du comté de Saint Clair, dans le comté de Saint Clair, en Alabama.